Le championnat de France de hockey sur gazon 2021-2022 est la  édition de ce championnat « Élite » qui constitue le plus haut échelon de compétition masculine de hockey sur gazon en France.

La saison se déroule en deux temps. Lors de la première phase, les huit équipes du championnat s'affrontent en matchs aller retour. Dans un second temps, les quatre premiers de la saison régulière jouent les demi-finales. Les deux équipes qui terminent aux deux premières places du Top 4 s'affrontent pour le titre. L'équipe qui termine dernière est relégué et l'équipe qui la précède doit jouer un match de barrage face au second de Nationale 1.

Disputent le championnat Elite 2021-2022: Saint-Germain, CA Montrouge, Stade Français, RC France, Lille MHC, Polo HCM, Amiens SC, FC Lyon, ASF Antibes, Paris JB

Équipes

Saison régulière

Classement

Résultats 

Légende des classements

Phase finale

Demi-finales 

CA Montrouge a gagné 3 - 1 sur l'ensemble des deux matchs.

4 - 4 sur l'ensemble des deux matchs. Lille MHC gagne 3 - 2 aux shoots-outs.

Finale

Barrages de promotion/relégation 

4 - 4 sur l'ensemble des deux matchs. FC Lyon gagne 2 - 1 aux shoots-outs et se maintient en Élite.

Bilan

Promotion et relégation 
Le ASF Amiens, en tant que dernier de la phase régulière (), est directement relégué en deuxième division française (Nationale 1).

Douai HC, champion de Nationale 1, est promu en Élite.

Le FC Lyon, arrivée  en fin de saison régulière, doit effectuer un barrage face au Wattignies HC,  de Nationale 1, afin de sauver sa place en Elite.

Notes et références 

Hockey sur gazon en France
hockey sur gazon M1
France M1